Homeworld: Cataclysm — компьютерная игра 2000 года в жанре космической стратегии.
 World of Warcraft: Cataclysm — третье дополнение к MMORPG-игре World of Warcraft.
 Cataclysm (комикс) — комикс-кроссовер вселенной Ultimate Marvel.
Cataclysm: Dark Days Ahead — компьютерная игра 2013 года в жанре Roguelike и Survival horror.

См. также 
 Катаклизм 
 Kataklysm (канадская дэт-метал группа)